Мужская сборная Северной Македонии по гандболу — гандбольная сборная, представляющая Северную Македонию на чемпионатах мира и Европы. Контролируется гандбольной федерацией Северной Македонии. Главным тренером и рекордсменом по количеству голов является Кирил Лазаров.

До 1990 года гандболисты Республики Македонии выступали за сборную Югославии. Республика Македония участвовала трижды на чемпионатах мира и дважды на чемпионате Европы: высшим достижением на мировых первенствах является 11-е место в 2009 году на чемпионате мира в Хорватии, а на чемпионате Европы 2012 года, который прошёл в Сербии, команда сенсационно заняла 5-е место.

Спортивная арена 
Домашние матчи сборная Северной Македонии проводит в спортцентре имени Бориса Трайковского, второго президента Республики Македонии.

Болельщики 
У сборной Северной Македонии есть группа поддержки под названием «Македонская фаланга» (), которая является одной из самых известных и популярных групп поддержки гандбольных сборных в мире. В 2009 году на чемпионате мира по гандболу в Хорватии болельщики «Македонской фаланги» следовали за сборной и поддерживали её на матчах с Польшей и Россией, в которых сборная Республики Македонии одержали победы и оформили выход во второй групповой этап. Не меньшую поддержку «Фаланга» оказывала сборной и на чемпионате Европы 2012 года в Сербии, что позволило сборной занять 5-е место на турнире. Выход сборной Республики Македонии в четвертьфинал и итоговое 5-е место стало настоящей сенсацией, поскольку никто не ожидал от скромной балканской сборной такого выхода, а от полуфинала их отделили всего два поражения с разницей в 1 мяч каждое. В апреле 2012 года президент Международной гандбольной федерации после олимпийского квалификационного турнира в Швеции отправил благодарственное письмо Македонской гандбольной федерации, в котором выразил своё восхищение фанатской поддержкой сборной Республики Македонии (несмотря на то, что их сборная не попала на Олимпиаду, фанаты поддерживали команду во всех матчах квалификационного турнира).

См. также 
 Женская сборная Северной Македонии по гандболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Гандбольной федерации

Северная Македония
Гандбол в Северной Македонии
Гандбол